En français, le mot jogging (participe présent du verbe anglais to jog) désigne notamment :
 le jogging, une activité physique et non compétitive qui consiste à courir ;
 le jogging, un vêtement.